

Astronomia
 Alba – periodo iniziale della giornata

Aziende 
 Alba plc – società di elettronica britannica
 Alba – industria automobilistica triestina

Geografia 
Francia
 Alba-la-Romaine – comune dell'Ardèche
Italia
 Alba – comune in provincia di Cuneo
 Alba – frazione di Canazei in provincia di Trento
 Alba Adriatica – comune in provincia di Teramo
 Alba – nome leggendario della prima Milano celtica
 Alba Fucens – sito archeologico in provincia dell'Aquila
 Alba Longa – antica città laziale
Romania
 Alba Iulia – comune del distretto di Alba
Scozia
 Alba – nome gaelico della Scozia
Spagna
 Alba – comune in provincia di Teruel
 Alba – comarca della provincia di Zamora
 Alba – sede del duca d'Alba
Stati Uniti d'America
 Alba – borough della contea di Bradford in Pennsylvania
 Alba – città della contea di Jasper in Missouri
 Alba – città della contea di Wood in Texas

Politica 
 ALBA (Alleanza Bolivariana per le Americhe) – progetto di cooperazione politica, sociale ed economica tra i paesi dell'America Latina e i paesi caraibici
 Alba, partito politico indipendentista scozzese

Storia 
 Repubblica di Alba – repubblica giacobina del 1796
 Repubblica di Alba – repubblica partigiana

Altro 
 Alba – nome proprio di persona femminile
 Alba – cognome italiano e spagnolo
 Alba – famiglia spagnola
 Alba – serie televisiva spagnola
 Alba – componimento musicale o poetico
 Alba – pseudonimo utilizzato da Alba Parietti per pubblicare alcuni dischi
 Alba – antica veste liturgica
 Alba – varietà di patata
 Alba o Alba Silvio – quinto dei re latini
 Alba o Akatsuki – organizzazione criminale nella serie manga e anime Naruto
 S.S. Alba – ex società calcistica di Roma
 Alba – vino
 Alba – album di Ultimo del 2023
 Alba – singolo di Ultimo del 2023

Altri progetti